«Queen's Theatre» és, o ha estat, el nom de diversos teatres al Regne Unit, Austràlia, Hong Kong, Libèria o els Estats Units. Entre d'altres:

 Teatre de Dorset Garden, a Londres (1671–1709)
 Queen's Theatre, nom original del Her Majesty's Theatre, situat a Haymarket, Londres (1705–1714)
 Queen's Theatre (Long Acre), situat a la cantonada de Long Acre amb Endell Street. a Londres (1867–1879)
 Queen's Theatre (Hornchurch), situat a Hornchurch, Londres
 Queen's Theatre (Barnstaple), situat a Barnstaple, Devon
 Queen's Theatre (Shaftesbury Avenue)''', actualment anomenat Sondheim Theatre, situat a Shaftesbury Avenue a Londres (inaugurat el 1907)